Like steht für:

 Like (Button), Funktion in sozialen Netzwerken, englisch für „mögen“ oder „gefällt mir“
 Like (Kymco), Kraftradmodell von Kymco
 Like (Bosnien und Herzegowina), Ort in der Gemeinde Srebrenik, Kanton Tuzla der Föderation Bosnien und Herzegowina
 Like (Nigeria), Ort im Local Government Area Igbo-Eze-South, Enugu (Bundesstaat), Nigeria
 Like (China), Gemeinde in der Provinz Sichuan, China
 Mitsuoka Like, japanisches Auto von Mitsuoka Jidōsha, basierend auf dem Mitsubishi i-MiEV
 Liké, Gewässer im Departement Pool, Republik Kongo

Siehe auch:
 Like for Like (betriebswirtschaftliche Kennzahl)
 Like Father, Like Son (Begriffsklärung)

 Leyk (Begriffsklärung)